Bosznia-Hercegovina
 Sovjak, falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Sovjak, falu Suhopolje községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szlovénia
Sovjak, falu Sveti Jurij ob Ščavnici községben, Pomurska régióban
Sovjak, falu Trnovska vas községben, Podravska régióban